Натуральне число 1461
 1461 рік до нашої ери
 1461 рік нашої ери